L'edizione 2003 si apre con un omaggio a Pete Sampras che aveva vinto il titolo l'anno precedente e che da lì in avanti non aveva giocato più nessun torneo. L'Arthur Ashe Stadium prima dell'inizio della manifestazione aveva tributato una commovente ovazione al vincitore di 14 Slam e 5 US Open.

A succedere a Pete è un altro statunitense, il texano Andy Roddick, che vince il suo primo titolo del Grande Slam battendo in finale lo spagnolo Juan Carlos Ferrero per 6-3 7-6(2) 6-3. Roddick durante la semifinale contro David Nalbandian era riuscito a vincere fronteggiando un match point contro. Roddick, così come il suo predecessore Sampras, ha prevalso con il servizio mettendo in campo 23 ace e vincendo l'89% di punti con la prima di servizio. Con questo successo chiude il summer slam dopo la vittoria al Cincinnati Masters e Canada Masters. Roddick come vincitore del torneo incassa un assegno di 900.000$.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 2003
ATP Tour 2003